Blasco – prenome dell'onomastica spagnola, antica variante di Vasco

Persone
 Alfonso Alonso Blasco (1975) – allenatore di pallacanestro spagnolo
 Eusebio Blasco (1844-1903) – scrittore, giornalista, poeta spagnolo
 Gregorio Blasco (1909-1983) – calciatore spagnolo
 Jesús Blasco (1919-1995) – fumettista spagnolo
 Manolo Blasco (...) – astrofilo spagnolo
 Miriam Blasco (1963) – ex judoka spagnola

en:Blasco
es:Blasco